Анатолий Максименко: Максименко, Анатолий Александрович (род. 1936) — советский архитектор.
 Максименко, Анатолий (род. 1993) — латвийский футболист.